Войска укреплённых районов (войска укрепрайонов (УР), ВУР, УРы) — обобщающее название формирований (подразделения и части), объединённые под единым командованием, предназначенные для ведения самостоятельно или во взаимодействии с полевыми войсками, длительной и упорной обороны отдельных важных участков государственной границы или отдельных районов (территорий), подготовленной как укреплённые районы (десятки километров сложнейших инженерных сооружений, различных заграждений, управляемых и неуправляемых минных полей), то есть оборудованных в инженерном отношении.

Состав 
В состав укреплённого района как формирования, а не укрепления (сооружения), обычно входят (в зависимости от задач):
 Управление (штаб);
 пулемётно-артиллерийские (артиллерийско-пулемётные) части и подразделения;
 артиллерийские части и подразделения;
 танковые части и подразделения;
 сапёрные части и подразделения;
 части и подразделения связи;
 другие части и подразделения.

 В период гражданской войны и интервенции в России
В состав укреплённого района входили (в зависимости от возможностей РККА):
 одна — две стрелковые бригады (иногда стрелковый полк или дивизия;
 до дивизиона тяжёлой артиллерии;
 6—20 лёгких батарей артиллерии;
 эскадрон или полк кавалерии;
 сапёрная рота или батальон;
 части и подразделения броневых поездов (бронепоездов), броневых летучек (бронелетучек);
 одно — два авиационных звена (авиазвена);
 батарея зенитных орудий;
 прожекторная рота;
 воздухоплавательный отряд;
 боевые суда речных флотилий;
 военно-рабочий батальон;

Личным составом Войска УР комплектовались за счёт мобилизованного населения прифронтовых районов, местных караульных команд, отрядов всевобуча, команд ВЧК, иногда использовались запасные полки.

Позднее в 1930-е годы в период военного строительства Вооружённых Сил Союза ССР, в соответствии с военной доктриной Союза ССР, Войска укрепленных районов имели различную численность личного состава.
Войска укрепленных районов
Численность войск укрепленных районов постановлением КО № 433сс прошлого года была установлена в 18 000 человек. В связи с содержанием Днестровских укрепленных районов в штатах и организации военного времени, войска УР продолжают оставаться в усиленном составе и на сегодня составляют 105 500 человек.
Учитывая невозможность перевода Днестровских УРов на организацию мирного времени и необходимость создания частей для новых укрепленных районов Закавказского и Киевского военных округов, временно необходимо установить численность войск укрепленных районов 75 000 человек.
До Великой Отечественной войны укрепленные районы имели различную штатную организацию, в зависимости от выполняемых задач. Наиболее типичный штат (организационно-штатная структура) укреплённого района:
 управление (штаб)
 1—2 артдивизиона;
 2—4 пулемётно-артиллерийских батальона;
 рота связи;
 сапёрная рота;
 автомобильная рота.

В их состав могли входить гаубичные артполки; отдельные батальоны: сапёрные, автомобильные и связи; пулемётные роты, батареи и взводы капонирной артиллерии.

 Великая Отечественная война
Во время и после Великой Отечественной войны в состав войск УР обычно входили (в зависимости от задач):
 управление
 пулемётно-артиллерийские (артиллерийско-пулемётные) части и подразделения;
 танковые части и подразделения;
 сапёрные части и подразделения;
 части и подразделения связи;
 другие части и подразделения.

Артиллерийское, противотанковое и пулемётное вооружение войсками укреплённых районов используется в долговременных огневых сооружениях и вне их.
 Казематная артиллерийская установка ДОТ-4 образца 1939 года
 Казематная артиллерийская установка Л-17 образца 1940 года
 85-мм казематная пушка ЗИФ-26 образца 1948 года
 100-мм казематная пушка ЗИФ-25 образца 1948 года

Управление 
Во главе ВУР стоял Военный совет в составе коменданта, назначаемого командованием Красной армии, и двух членов, которые назначались органами власти на местах и утверждались РВСР или РВС фронтов.

Приказом РВСР № 1305/255 от 13 августа 1919 года при Полевом штабе и в штабах фронтов были созданы отделения, ведавшие УРами.

Интересные факты 
 1-й гвардейский укреплённый район (преобразован из 76-го укреплённого района) в годы Великой Отечественной войны, за мужество и героизм личного состава, 4 мая 1943 года удостоен звания «Гвардейский»; многим присвоены почётные наименования.

См. также 
 Войска боевой поддержки (войска усиления)
 Войска прикрытия;
 Войска управления;
 Гарнизонные войска;

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия (БСЭ), Третье издание, выпущенной издательством «Советская энциклопедия» в 1969—1978 годах в 30-ти томах;
 ;
 Военный энциклопедический словарь (ВЭС), , ВИ, 1984 г., 863 стр. с иллюстрациями (ил.), 30 листов (ил.);

Ссылки 
 Записка наркома обороны СССР в Политбюро ЦК ВКП(б) — И. В. Сталину и СНК СССР — В. М. Молотову, 09.05.1940 № 0/1/104224
 Перечень № 3 полевых управлений главных командований, управлений оперативных групп, оборонительных районов, уреплённых районов и районов авиационного базирования, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945
 Перечень управлений УРов, входивших в ДАФ

Военное строительство
Оборонительные линии Великой Отечественной войны
Оборонительные линии СССР